Okręty US Navy o nazwie USS  "Cyane":
 Pierwszy "Cyane", wcześniej służył jako HMS "Cyane". Został przechwycony w 1815. W służbie do 1836.
 Drugi  był 22 działowym slupem wojennym. Zwodowany w 1837. Wycofany w 1971.
 Trzeci , wcześniej "Gwin",przemianowany na "Cyane" 11 kwietnia 1918.

Cyane